Xanthogramma  — род мух-журчалок из подсемейства Syrphinae.

Распространение 
Палеарктика, несколько видов также в Северную Америку, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Австралии.

Описание 
Длина 9-13 мм. Контрастные черно-желтые. Чёрный цвет доминирует.
Грудь матового чёрного цвета с очень узкими, лимонно-жёлтыми полосами по бокам. Брюшко продолговато-овальное. Крылья с некоторым затемнением, передний край немного коричневатый.

Личинки питаются тлями, особенно живущих на корнях различных растений и охраняемых муравьями. Взрослых мух, можно видеть с середины мая по август. Зимуют на стадии личинок.

Классификация 
Около 23 видов, в том числе:
  — Палеарктика
  — Италия
  — Хорватия, Югославия
  — Бельгия, Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Польша, Румыния, Словакия, ФРГ, Чехия, Франция, Югославия
  — Испания, Италия, Португалия, Франция
  — Палеарктика
  — Германия

Примечания

Литература 
 Thompson, F.C. og Rotheray, G. 1998. Family Syrphidae. I: Papp, L. og Darvas, B. (red): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. 3: 81-139. Science Herald, Budapest.

Ссылки 
 www.syrphidae.com/ - the Syrphidae website

Syrphinae
Роды двукрылых